Pękalówka – polana w Beskidzie Makowskim
 Pękalówka (Gronik) – szczyt w Beskidzie Makowskim
 Pękalówka – część miejscowości Pisarzowa w gminie Limanowa w powiecie limanowskim,  województwie małopolskim
 Pękalówka – część miejscowości Baczyn w gminie Budzów, powiecie suskim, województwie małopolskim